Friedrich-Wilhelm-Straße steht für:
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Reinickendorf
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Gronau
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Eschwege), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Eschwege
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Ehrenbreitstein
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Minden), siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (rechts der Weser)
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Trier)
 Friedrich-Wilhelm-Straße (Wolfenbüttel), siehe Liste der Baudenkmale in Wolfenbüttel